Boras (indígenas) — tribo indígena
 Boras (cidade) — cidade da Suécia
 Boras (comuna) — comuna da Suécia